Kevin Ryan je lahko:
 Kevin Ryan (atlet)
 Kevin Ryan (igralec rugbyja)
 Kevin Ryan (hokejist)
 Kevin Ryan (pisatelj)
 Kevin P. Ryan, ameriški poslovnež
 Kevin V. Ryan, ameriški odvetnik